Seelenkrankheit bezeichnet:

 eine Psychose
 insbesondere eine Gemütskrankheit
 eine seelische Krankheit im weiteren Sinne, siehe Psychische Störung